Die Divizia Națională 2016/17 war die 26. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. Juli 2016 und endete am 30. Mai 2017 mit dem Finalspiel Sheriff Tiraspol gegen FC Dacia Chișinău.

Titelverteidiger war Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 11 Mannschaften traten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils drei Mal gegeneinander an. Die letzten beiden Teams stiegen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsspiel 
Gemäß Artikel 10.5.1 der Verordnung der moldauische Fußballmeisterschaft, wurde bei Punktegleichstand ein zusätzliches Spiel um die Ermittlung der Meister ausgetragen. Das Spiel zwischen Sheriff Tiraspol und FC Dacia Chișinău wurde am 30. Mai 2017 in Chișinău (Stadionul Zimbru) ausgetragen.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Siehe auch 
 Divizia A 2016/17

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17